Groszki bezeichnet zwei Dörfer in Polen:
 Groszki (Bedlno), Dorf der Gmina Bedlno in der Woiwodschaft Łódź
 Groszki (Rybno), Dorf der Gmina Rybno in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945 Groschken, Kreis Osterode, Ostpreußen